Amerikai Egyesült Államok
 Cottonwood (Alabama)
 Cottonwood (Arizona)
 Cottonwood (Colorado)
 Cottonwood (Dél-Dakota)
 Cottonwood (Georgia), önkormányzat nélküli település Fayetteville (Georgia) területén
 Cottonwood (Idaho)
 Cottonwood (Kern megye, Kalifornia)
 Cottonwood (Yolo megye, Kalifornia)
 Cottonwood Falls (Kansas)
 Cottonwood (Minnesota)
 Cottonwood (Coal megye, Oklahoma)
 Cottonwood (Sequoyah megye, Oklahoma)
 Cottonwood (Callahan megye, Texas)
 Cottonwood (Kaufman megye, Texas)
 Cottonwood West (Utah)
 Cottonwood Heights (Utah)
 Kanada
 Cottonwoods (Manitoba)